Mieć i nie mieć – powieść Ernesta Hemingwaya z 1937 roku
 Mieć i nie mieć – film z 1944 roku